MSE, sigle composé de trois lettres M, S, et E, peut faire référence à :
 Mode sans échec, un mode d'exécution de  plusieurs systèmes d'exploitation d'ordinateurs personnels ou serveurs.
 La Maison des Sciences Économiques, le laboratoire de recherche dans le domaine de l'économie et des mathématiques appliquées de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
 Microsoft Security Essentials, le logiciel antivirus de Microsoft.
 Media Source Extensions, un standard du W3C pour la diffusion sur internet de médias avec le langage Javascript.
 Mean Squared Error en statistiques, le nom en anglais de l’erreur quadratique moyenne, que l’on note souvent MSE.
 Métiers des services à l'environnement, l'intitulé d'un brevet de technicien supérieur  (BTS)
 Mesures de soutien électronique, la branche des télécommunications militaires qui s'occupe de la guerre électronique en mesurant les caractéristiques radioélectriques de l'environnement par écoute.

Références